Wahid ist der Familienname folgender Personen:
 Abdurrahman Wahid (1940–2009), indonesischer Staatspräsident
 Marsieh Wahid Dastdscherdi (* 1959), iranische Politikerin und Gesundheitsministerin
 Patmawati Abdul Wahid (* 1972), indonesische Gewichtheberin

Siehe auch:
 Vahit